Cooper steht für:
 Cooper, Spitzname für ein Dinosaurierskelett, siehe Australotitan cooperensis 
 Cooper (Familienname) – dort auch zu den Namensträgern und der Wortherkunft zu Küfer
 Cooper (Automarke), brasilianische Automarke
 Cooper Black, Schriftart mit Serifen (1922)

Unternehmen:
 Cooper Car, britischer Automobilhersteller (1919–1923)
 Cooper Car Company, britische Rennwagenfirma der 1950er- und 1960er-Jahre
 Cooper Industries, US-amerikanisches Unternehmen im Maschinenbau und in der Elektrotechnik
 Cooper Motor Bodies, ehemaliges britisches Karosseriebauunternehmen (1920er- bis 1960er-Jahre)
 Cooper Standard, US-amerikanischer Automobilzulieferer
 Cooper Tire & Rubber Company, US-amerikanischer Reifenhersteller
 The Cooper Companies, US-amerikanischer Hersteller von Kontaktlinsen

geografische Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Cooper Bay, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Cooper Bluffs, Kliffs an der Pennell-Küste des Viktorialands
 Cooper-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land
 Cooper-Eisfälle, Gletscherbruch des Nimmrod-Gletschers in der Ross Dependency
 Cooper-Insel (Südgeorgien), Insel vor der Küste Südgeorgiens im Südatlantik
 Cooper-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency
 Cooper-Schneefeld, Schneefeld in der Ross Dependency
 Cooper Sound, Meerenge vor der Küste Südgeorgiens im Südatlantik
 Cooper Spur, Felssporn an der Pennell-Küste des Viktorialands
 Mount Cooper (Mac-Robertson-Land), Berg im Mac-Robertson-Land
 Mount Cooper (Marie-Byrd-Land), Berg im Marie-Byrd-Land

Orte in Südafrika:
 Cooper (Südafrika)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cooper (Alabama), im Chilton County
 Cooper (Arkansas), im Pike County – nicht mehr existent
 Cooper (Colorado), im Morgan County
 Cooper (Idaho), im Clearwater County
 Cooper (Illinois), im Tazewell County
 Cooper (Iowa), im Greene County
 Cooper (Lake County, Kalifornien)
 Cooper (Monterey County, Kalifornien)
 Cooper (Kentucky), im Wayne County
 Cooper (Louisiana), im Caldwell Parish – nicht mehr existent
 Cooper (Maine), im Washington County
 Cooper (Maryland), im Harford County
 Cooper (Michigan), im Kalamazoo County
 Cooper (Montana), im Cascade County
 Cooper (Nevada), im White Pine County – nicht mehr existent
 Cooper (Gloucester County, New Jersey)
 Cooper (Passaic County, New Jersey)
 Cooper (Lea County, New Mexico)
 Cooper (Lincoln County, New Mexico)
 Cooper (North Carolina), im Sampson County
 Cooper (Ohio), im Seneca County
 Cooper (Oklahoma), im Osage County
 Cooper (South Carolina), im Williamsburg County
 Cooper (Tennessee), im Fentress County
 Cooper (Delta County, Texas)
 Cooper (Houston County, Texas)
 Cooper (Virgin Islands), im St. Croix
 Cooper (Virginia), im Middlesex County
 Cooper City, im Broward County, Florida
 Cooper Village, im Gloucester County, New Jersey

Siehe auch:
 Cooper-Insel
 Cooper Township
 Mount Cooper
 Mini Cooper
 Coper
 Couper
 Cuper
 Kooper
 Kuper
 Coopers